Примера Дивисьон 1933 () — 3-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1933 на rsssf.com

1933
Аргентина
1933 год в Аргентине